Heteroptilis arenaria är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Meyer och Carl Daniel Friedrich Meisner. Heteroptilis arenaria ingår i släktet Heteroptilis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arenaria